Ельша — топоним:

 Ельша — река в Смоленской и Тверской областях.
 Ельша — ледниковое термокарстовое озеро на севере Смоленской области.
 Ельша — деревня в Демидовском районе Смоленской области, упразднена в 2001 г.